ПП — абревіатура, яка може позначати:

 Приватне підприємство
 Персональний пенсіонер
 Політична партія
 Петро Порошенко
 Приватне повідомлення